Jean-Pierre Le Goff peut désigner :
 Jean-Pierre Le Goff (1716-1790), orfèvre français du  ;
 Jean-Pierre Le Goff (1942-2012), écrivain, poète et plasticien français ;
 Jean-Pierre Le Goff (1948-), professeur de mathématiques, historien des sciences, des techniques et des arts français ;
 Jean-Pierre Le Goff (1949-), sociologue et philosophe français.